Gällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gällsjön (Nösslinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Gällsjön (Okome socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (8,36 ha)
Gällsjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Gällsjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (5,19 ha)
Gällsjön (Mölltorps socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (71,1 ha)
Gällsjön (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Gällsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Lille Gällsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun, 
Store Gällsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun,  (7,91 ha)
Gällsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Gällsjön (Regna socken, Östergötland, 652572-150050), sjö i Finspångs kommun,  (18,1 ha)
Gällsjön (Regna socken, Östergötland, 653666-148830), sjö i Finspångs kommun, 
Gällsjön (Stjärnorps socken, Östergötland, 649585-148736), sjö i Linköpings kommun,  (9,42 ha)
Gällsjön (Stjärnorps socken, Östergötland, 649781-148916), sjö i Linköpings kommun,  (10,1 ha)
Gällsjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Askersunds kommun, Hallsbergs kommun och Motala kommun,  (23,6 ha)
Gällsjön (Ånimskogs socken, Dalsland, 653366-130791), sjö i Åmåls kommun,  (20,7 ha)
Gällsjön (Ånimskogs socken, Dalsland, 653839-130894), sjö i Åmåls kommun,  (29,7 ha)
Gällsjön (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun och Melleruds kommun,  (1,3 km²)
Stora Gällsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun och Karlskoga kommun,  (55,1 ha)
Lilla Gällsjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (8,02 ha)
Västra Gällsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (94,8 ha)
Östra Gällsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (68,4 ha)
Norra Gällsjön, sjö i Härjedalens kommun och Orsa kommun,  (77,2 ha)
Södra Gällsjön, sjö i Orsa kommun,  (55,8 ha)
Gällsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (7,56 ha)
Gällsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (2,05 km²)
Västra Gällsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (50,7 ha)
Östra Gällsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (92,5 ha)
Gällsjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (23,6 ha)
Gällsjön (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (7,82 ha)
Gällsjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (16,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn